{| class="infobox" style=""
|align = "center" style = "background: lightgreen;" | Снукерныетурниры
|-
|align = "center" style = "background: lightgreen;" | Открытый чемпионат Ирландии
|-
|align = "center" | Талла, Ирландия
|-
|align = "center" | 15 — 20 декабря 1998
|-
|align = "center" | Tallaght National Basketball arena
|-
| Призовой фонд — GB£ 305 000
|-
| Победитель — £ 50 000
|-
| Высший брейк — 139 (Марк Уильямс)
|- 
| Статус — рейтинговый
|-
|align = "center" style = "background: lightgreen;" | ''Финальный матч
|-
| Чемпион — Марк Уильямс|-
| Финалист — Алан Макманус
|-
|}Открытый чемпионат Ирландии по снукеру 1998''' () — профессиональный рейтинговый снукерный турнир, который проходил с 15 по 20 декабря 1998 года в Талле (около Дублина), Ирландия. Победителем турнира стал Марк Уильямс, обыгравший в финале Алана Макмануса со счётом 9:4.

Это был первый и единственный розыгрыш Irish Open.

Призовой фонд 

 Победитель: £ 50 000
 Финалист: £ 26 000
 Полуфиналисты: £ 13 000
 Четвертьфиналисты: £ 7 555
 1/8 финала: £ 3 750
 1/16 финала: £ 3 100
 Высший брейк в основной (телевизионной) стадии турнира: £ 3 000
 Высший брейк в квалификации: £ 1 000
 Общий призовой фонд: £ 305 000

Рейтинговые очки 

 Победитель получает 4560 очков;
 Финалист — 3040
 Полуфиналисты — 2025
 Четвертьфиналисты — 1520
 1/8 финала — 1330
 1/16 финала — 855 для «сеяных»; 1140 для квалифицировавшихся

Высший брейк 

 139 — Марк Уильямс

Результаты

Основной турнир

Финал

Сенчури-брейки 

 139, 133, 118, 103, 101 — Марк Уильямс
 120 — Алан Макманус
 118, 102 — Брэдли Джонс
 117 — Джеймс Уоттана
 109, 100 — Кен Доэрти
 106 — Тони Драго
 104 — Энтони Хэмилтон
 104, 100 — Стивен Хендри

Ссылки 

 Результаты турнира на snooker.org 

Открытый чемпионат Ирландии по снукеру
1998 год в снукере